Peter John ist der Name folgender Personen:

* Peter John (Basketballspieler) (* 1950/51), deutscher Basketballspieler
 Peter John (Politikwissenschaftler) (* 1960), britischer Politologe und Hochschullehrer
 Peter John (Rennfahrer), deutscher Automobilrennfahrer 
 Peter John (Kanute), deutscher Kanute